Katarzyna Nazarewicz (ur. 1958) – dziennikarka
 Ryszard Nazarewicz (1921-2008) – historyk, podpułkownik MO
 Witold Nazarewicz (ur. 1954) – amerykański i polski fizyk